Sabo steht für:

 Sabo (Künstler), US-amerikanischer Künstler
 Sabo Elektronik, Hersteller von Elektronikkomponenten
 SABO, Hersteller von Rasenmähern, ehemalige Tochtergesellschaft von John Deere

Sabo ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Sabo (William Sabo; 1960–2007), US-amerikanischer Musiker
 Boukary Sabo (1924–2022), nigrischer Politiker
 Chris Sabo (* 1962), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dave Sabo (* 1964), US-amerikanischer Gitarrist und Songwriter
 Erik Sabo (* 1991), slowakischer Fußballspieler
 Franz Sabo (* 1953), deutscher Pfarrer
 Jean-Philippe Sabo (* 1987), französischer Fußballspieler
 Leslie Sabo (1948–1970), US-amerikanischer Soldat
 Mahamadou Halilou Sabo (1937–2006), nigrischer Politiker und Schriftsteller, siehe Mahamadou Halilou Sabbo
 Martin Olav Sabo (1938–2016), US-amerikanischer Politiker
 Oscar Sabo (1881–1969), österreichischer Schauspieler
 Oscar Sabo junior (1922–1978), deutscher Schauspieler
 Radu Sabo (* 1971), rumänischer Fußballspieler
 Thomas Sabo (* 1951), deutscher Schmuckdesigner
 Wolf Sabo (1930–1992), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Szabó, ungarischer Familienname
 Schabo,  Dorf in der Oblast Odessa, Ukraine